Шакунов — фамилия.
 Шакунов, Илья Юрьевич (род. 1970) — российский актёр.
 Шакунов, Михаил Ильич (1913—1998) — полный кавалер ордена Славы.